La bestia negra (spanisch Angstgegner, wörtlich: „Die schwarze Bestie“) bezeichnet:

 vor allem bei den Anhängern von Real Madrid verbreiteter Spitzname für den FC Bayern München
 Spitzname des brasilianischen Fußballvereins Cruzeiro EC, siehe Cruzeiro Belo Horizonte #Maskottchen und Spitznamen
 La bestia negra (Film), mexikanischer Film von Gabriel Soria aus dem Jahr 1939 
 ein alternativer Titel des mexikanischen Films El asesino del metro aus dem Jahr 1991

Siehe auch: